palts (verblijfplaats), een koninklijke verblijfplaats, oorspronkelijke betekenis 
 Rijnland-Palts, Duitse deelstaat
 Paltsgraafschap aan de Rijn, soms Keur-Palts genoemd, een invloedrijk staatje binnen het Duitse Rijk, onder te verdelen in:
 Huis Palts-Simmern, in Simmern
 Vorstendom Palts-Neumarkt, in Neumarkt in der Oberpfalz
 Vorstendom Palts-Mosbach, in Mosbach
 Hertogdom Palts-Zweibrücken, in Zweibrücken
 Vorstendom Palts-Neuburg, in Neuburg an der Donau 
 Vorstendom Palts-Sulzbach (1569-1604), in Sulzbach
 Vorstendom Palts-Sulzbach (1615-1791), in Sulzbach
 Vorstendom Palts-Lautern
 Vorstendom Palts-Veldenz
 Palts (streek), deel van Rijnland-Palts
 Palts (wijnstreek)
 Oberpfalz of Opper-Palts, in Beieren

Zie ook 
 Saarpfalz-Kreis
 Landgoed De Paltz